MTBE est un sigle qui peut signifier :
 méthyltertiobutyléther ou méthyl tert-butyl éther, une molécule synthétique produite à partir du méthanol
 Mean Time Between Errors, le temps moyen entre (deux) erreurs (voir MTBF et maintenance)

Sigle de 4 caractères